A Equipe Moçambicana de Copa Davis representa Moçambique na Copa Davis, principal competição entre seleções do tênis no mundo. É organizado pela Federação Moçambicana de Ténis.

Ver também
 Copa Davis
 Fed Cup

Ligações externas

  DavisCup.com (equipe moçambicana)

Mocambique
Seleções desportivas nacionais de Moçambique